Individual Thought Patterns е пети студиен албум на дет метъл групата Death, издаден през 1993 г.

Състав 
 Чък Шулдинър – вокали и китара
 Анди Ларок – китара
 Стив Диджорджо – бас
 Джийн Хоглън – барабани

Песни 

Албуми на Дет
Музикални албуми от 1993 година